Jonas Quinn est un personnage de l'univers de fiction de la série télévisée Stargate SG-1, interprété par l'acteur Corin Nemec. Jonas est un scientifique originaire de Kelowna, sur la planète Langara. Il fit la rencontre de SG-1 lorsque ces derniers vinrent en visite sur sa planète.

Biographie 

Jonas trahit sa planète à cause d'un accident de laboratoire à la suite d'une imprudence, qui provoqua, par la même occasion, le décès du  Daniel Jackson. Il vint en quelque sorte le remplacer au sein de l'équipe SG-1 en leur apportant le naquadria, dérivé radioactif à l'effet surpuissant du naquadah volé dans ce même laboratoire. En raison de cet évènement, il a du mal à s'intégrer à SG-1, surtout vis-à-vis de O'Neill, mais ils deviennent par la suite amis et s'accordent une confiance réciproque. Il entretient également des relations de franche amitié avec Carter, avec qui son langage scientifique trouve un équivalent.
 
Il fut admis par le colonel Jack O'Neill dans SG-1 grâce aux Russes : après avoir donné leur porte des étoiles au SGC, ces derniers voulaient qu’un des leurs soit intégré à SG-1. Le général Hammond demanda à O'Neill de choisir un équipier russe pour SG-1. O'Neill répondit : « En fait, j'ai déjà un remplaçant ».

Durant sa présence au sein de SG-1, Jonas apprend que son peuple a évolué différemment et plus rapidement que les Terriens (capacités de mémorisation, de compréhension et d'apprentissage plus élevés). Cela intéresse les Goa'ulds Nirrti et Anubis. Il retourne à Kelowna après le retour de Daniel Jackson, revenu de son Ascension. Plus tard, il demande de l'aide aux terriens quand le filon de naquadria présent sur sa planète devient instable au risque de détruire Kelowna.

Personnage curieux de tout, il fait éternellement semblant de ne pas connaître ce qui l'entoure alors qu'il était considéré comme intelligent sur sa planète. Il peut s'enthousiasmer pour des choses qui peuvent paraître banales, comme les bananes dont il raffole, les poissons rouges, Vivaldi et la chaîne météo.

Conception et développement 
Lorsque l'acteur Michael Shanks (Daniel Jackson) a annoncé sa décision de quitter Stargate SG-1 à la fin de la saison 5, en raison du manque d'évolution possibles, la chaine SciFi voulu combler le vide avec un nouveau personnage pour la saison 6. Corin Nemec se trouvait dans les bureaux de la Metro-Goldwyn-Mayer à Santa Monica, en train de répéter les dialogues d'une audition pour un film indépendant lorsque certains agents de casting l'ont reconnu pour ses projets précédents. Ils lui ont brièvement mentionné la série Stargate SG-1 et informé l'après-midi même, l'agent de Nemec de leur vif intérêt pour l'acteur. Bien que Nemec connaissait le film Stargate sorti au cinéma, il n'avait jamais regardé la série dérivée, des cassettes vidéo lui ont donc été envoyées pour qu'il se familiarise avec la série.

Réception 
L'accueil par le public de Jonas Quinn est lié à la déception provoquée par le départ de Michael Shanks ( Jackson) de la série.
Lorsque des rumeurs se sont propagés à la fin de l'année 2001 que Showtime ne renouvellerait pas Stargate SG-1 après sa cinquième saison, les fans se sont rassemblées pour sauver à la fois la série et le personnage de Daniel Jackson via des campagnes sur internet.

La chaine SciFi a finalement commandé une sixième saison de la série, mais le personnage de Jonas a continué d'être rejeté par certains fans, qui craignaient que la mort de Daniel rende moins attrayante l'équipe SG-1.
Le producteur Robert C. Cooper a déclaré  après la diffusion de Zénith, mais qu'il espérait que le personnage plairait aux fans par la suite.

Selon Amanda Tapping, il est également plus facile d'établir des relations avec les acteurs au début de la série, comparant la situation de Nemec . Néanmoins, les acteurs et les producteurs de Stargate SG-1 ont complimenté Corin Nemec et son personnage. Richard Dean Anderson a été impressionné par la performance de Nemec dans Zénith, en déclarant : .

Notes et références

Liens externes 
  sur stargate-fusion.com
 

Personnage de Stargate
Scientifique de fiction